Атто́к (, Атак; ) — город в провинции Пенджаб, Пакистан, столица одноимённого округа. Население — 97 374 чел. (на 2010 год). Расположен на берегу реки Инд.

Демография

Примечания

Ссылки 
 

Города Пакистана
Пенджаб
